Анатолий Якобсон: Якобсон, Анатолий Александрович (1935—1978) — советский и израильский литературовед и писатель, участник движения диссидентов.
 Якобсон, Анатолий Леопольдович (1906—1984) — советский археолог, историк искусства и архитектуры. Доктор исторических наук (1961).